Михаил Петрович Стремяков (16 (27) октября 1903, Санкт-Петербург — 27 октября 1950, Свердловск) — организатор первого пионерского отряда в СССР, первый редактор журнала «Барабан» и основатель газеты «Пионерская правда».

Биография 
Переехал с родителями из Петрограда в Москву в 1919 году. Вступил в ЮК-скауты, то есть «юные коммунисты — скауты», позже стал скаут-мастером.

13 февраля 1922 года Стремяков организовал в фабзавуче при бывшей типографии Машистова на Красной Пресне отряд, который стал последним скаутским и одновременно первым пионерским отрядом. При типографии Стремяков начал издавать пионерский журнал «Барабан».

Звеньевой, знаменосец и помощник вожатого первого отряда Борис Кудинов вспоминал Стремякова таким:

«…неугомонный, талантливый организатор, Миша водил отряд в походы, устраивал лесные лагеря, экскурсии на фабрики и заводы, привлекал нас к трудовым делам — разгрузке вагонов с дровами, барж на Москве-реке. Мы учили грамоте взрослых, боролись с детской беспризорностью… Миша знал много интересных игр и революционных песен. На всех сборах было весело. Ребята беззаветно любили вожатого и готовы были идти за ним в огонь и воду».

6 апреля 1923 года вышел первый номер пионерского журнала «Барабан», который с третьего номера ставший общемосковским.

Центральный комитет ВЛКСМ поручил Михаилу Стремякову создание газеты всесоюзного масштаба — «Пионерской правды». Два года Михаил Стремяков работал на посту главного редактора газеты «Пионерская правда».

В 1925—1929 годы — руководитель бюро информации газеты «Комсомольская правда». Затем работает в газете «Гудок», журнале «Дружные ребята».

2 января 1935 года был арестован по статье КРТЗГр. Осуждён Постановлением особого совещания НКВД СССР 10 февраля 1935 года. Приговор: 5 л. л/св. Воркута. Прибытие: 01.12.1936. Освобождение: 03.01.1940 [Источники данных: БД «Жертвы политического террора в СССР»; Книга памяти Республики Коми].

Из ссылки возвратился в 1941 году, жил в Московской области. С началом Великой Отечественной войны начал свой боевой путь рядовым на Ленинградском фронте, а потом служил корреспондентом фронтовой красноармейской газеты «Красный воин» Московского военного округа уже в звании старшего сержанта. В 1946 году был демобилизован. Заболел туберкулёзом.

В 1948 году был выслан на Урал в Красноуральск. Там работал на строительстве железной дороги, на местном радиовещании, на Красноуральском медеплавильном заводе литературным работником газеты «За медь», сотрудничал в газете «Красноуральский рабочий».

27 октября 1950 года скончался. Похоронен в Екатеринбурге на Михайловском кладбище.

23 февраля 1960 года М. П. Стремяков был реабилитирован Постановлением Президиума Ленинградского городского суда.

Примечания 

Родившиеся 27 октября
Главные редакторы СССР
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Заключённые Воркутлага
Похороненные на Михайловском кладбище